Світова група — найпрестижніший ступінь тенісного Кубка Федерації. В розіграші 2009 року брали участь збірні Росії, Італії, Іспанії, США, Франції, Китаю, Чехії та Аргентини, які посіяні таким чином:

Турнірні сітка

Сітка

Перше коло

Росія — Китай

Франція — Італія

США — Аргентина

Чехія — Іспанія

Півфінали

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт Кубка Федерації 

2009 у тенісі
Кубок Федерації 2009